Klaatu puede referirse a:
Klaatu, personaje de El día que la Tierra se detuvo.
Klaatu, banda musical canadiense.